Појам  може да се односи на:

 Марија I, краљица Шкотске
 Марија I Португалска
 Марија I Бургундска